Статистика осамдесетог фудбалског првенства у Мађарској које је одиграно 1981/82. године.

Преглед 
Играло је укупно осамнаест клубова, ФК Ђер Раба ЕТО је освојио првенство, што му је овом клубу била друга титула.

Финална табела првенства 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извори

Спољашње везе 
 rsssf веза

1981/82.
Сезона 1981/82. у мађарском фудбалу